Korana puede referirse a:
 Korana, localidad de Croacia en el condado de Karlovac. 
  Korana, localidad de Croacia en el condado de Lika-Senj.
 Idioma korana, lengua casi extinta de Sudáfrica.
 Korana, un río en la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina.